Николай Иваницкий:
 Иваницкий, Николай Александрович (1847—1899) — русский писатель, очеркист, поэт и переводчик, этнограф-фольклорист, ботаник.
 Иваницкий, Николай Иванович (1816—1858) — русский писатель и педагог, краевед.
 Иваницкий, Николай Михайлович (1926—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.